Bicuda pode referir-se a:

 Belonidae - família de peixes pelágicos de corpo comprido e cabeça pontiaguda
 Sphyraena sphyraena -  peixe teleósteo, da família dos Esfirenídeos
 Scolopax rusticola - ave limícola, também conhecida como «galinhola».